Christian Liaigre (1943-2020), designer français.
 Franck Liaigre (1968-), spécialiste de la lutte armée communiste.

Homonymie
Homonymie de patronyme